Amerikai Egyesült Államok
 Riversdale (Oregon)
 Dél-afrikai Köztársaság
 Riversdale (Nyugat-Fokföld)
 Írország
 Riversdale (Rathfarnham)
 Jamaica
 Riversdale (Saint Catherine)
 Kanada
 Riversdale (Colchester megye)
 Riversdale (Queens)
 Új-Zéland
 Riversdale (Southland)